Bei den Sommer-Paralympics 2008 in Peking wurden in zwei Wettbewerben im Goalball Medaillen vergeben. Die Spiele fanden zwischen dem 7. September und dem 14. September 2008 in der Technischen Universität Peking statt, beide Entscheidungen am 14. September 2008.

Klassen 
Am Goalball nehmen ausschließlich sehbehinderte Sportler teil. Ansonsten gibt es keine weiteren Klassifizierungen.

Qualifizierte Teams 
Es nahmen insgesamt zwölf Männerteams und acht Frauenteams mit jeweils sechs Spielern im Aufgebot an den paralympischen Goalballwettkämpfen teil. Die Listen sind jeweils alphabetisch sortiert.

Männer 
 Bei den Goalball-Weltmeisterschaften 2006 qualifiziert:
 
 
 
 
 
 
 Bei den Goalball-Wettkämpfen während der World Games qualifiziert:
 
 
 
 
 
 Als Gastgebernation qualifiziert:

Frauen 
 Bei den Goalball-Weltmeisterschaften 2006 qualifiziert :
 
 
 
 Bei den Goalball-Wettkämpfen während der World Games qualifiziert :
 
 
 
 
 Als Gastgebernation qualifiziert:
 
 Ursprünglich sollten vier Startplätze während der Weltmeisterschaften und drei während der World Games vergeben werden. Doch da Gastgeber China Zweitplatzierter bei der Weltmeisterschaft wurde, wechselten die vier Plätze auf die World Games.

Medaillengewinner

Männer

Frauen

Ergebnisse

Männer 
Nach der Vorrunde mit je sechs Teams in zwei Gruppen qualifizierten sich jeweils die besten Vier für das Viertelfinale, anschließend ging es im K.-o.-System weiter.

Gruppe A 

(Alle Zeiten sind Ortszeit)

Gruppe B 

(Alle Zeiten sind Ortszeit)

Finalrunde

Platzierungsspiele

Frauen 
Nach der Vorrunde mit allen acht Teams in einer Gruppe qualifizierten sich die besten Vier für das Halbfinale, anschließend ging es im K.-o.-System weiter.

Gruppenspiele 

(Alle Zeiten sind Ortszeit)

Finalrunde 

 Nach einem Unentschieden entschied China das Spiel nach Freiwürfen für sich.

Medaillenspiegel Goalball

Weblinks 
 

Goalball
2008